Модзалевский — русская фамилия.

Известные носители 
 Модзалевский, Борис Львович (1874—1928) — русский историк литературы и генеалог.
 Модзалевский, Вадим Львович (1882—1920) — русский историк, археограф, архивист и генеалог, автор Малороссийского гербовника и многочисленных научных работ.
 Модзалевский, Василий Семёнович (1772—1855) — подполковник, командир Стародубовского кирасирского полка, участник Наполеоновских войн.
 Модзалевский, Всеволод Львович (1879—1936) — русский и советский морской офицер, полярный капитан, участник Цусимского сражения.
 Модзалевский, Иван Фёдорович (1696—1767) — значковый товарищ, сын Фёдора Модзалевского.
 Модзалевский, Константин Николаевич (1844—1917) — педагог, редактор-издатель журнала «Семья и школа», брат Л. Н. Модзалевского
 
 Модзалевский, Николай Львович (ок. 1797 1870) — штабс-капитан, участник российско-турецкой войны, кавалер ордена Святой Анни 3-й степени (1831). Дед литературоведа, пушкиниста Бориса Модзалевского и украинского историка, археографа, архивиста и генеалога Вадима Модзалевского.
 Модзалевский, Семён Иванович (ок. 1730 1805) — сотенный атаман, сын Ивана Фёдоровича Модзалевского; был женат на Катерине Елинской (1745—1784).
 Модзалевский, Фёдор (? — 1706) — сотник Топальский, Стародубского полка Гетманщины (1700—1706); был женат на Марине Тимофеевне Тимошенко.
 Модзалевский, Фёдор Иванович (1734—?) — военный товарищ, сын Ивана Фёдоровича Модзалевского; был женат на Олене Юрьевне Новицкой (1698—?).

Источники и литература 
 Томазов В. В. Модзалевські
 Немировичи-Данченки — Острянские, Модзалевские // Модзалевский, Вадим Л. Малороссийский родословник. — Т. 3. — С. 628—824.